La Maison de Vexin est un lignage, apparu à la fin du , issu du comte Raoul  de Vexin. Il s'éteignit en 
1080. L'origine de cette famille n'est pas connue, mais probablement de haut lignage, puisque la mère du premier membre connu serait une descendante de Louis le Pieux.

Une origine incertaine 
Le premier comte, Raoul  est fils d'une Heilwis, ou Helvide, qui se remarie en secondes noces au comte Roger  de Laon. Cette Heilwis est traditionnellement identifiée à Heilwis de Frioul, fille d'Eberhard, marquis de Frioul et de la carolingienne Gisèle. Mais cette identification pose un problème chronologique, car née avant 850, elle aurait eu au moins deux enfants à partir de 895, ce qui est peu vraisemblable.

Une autre hypothèse a été avancée : Helwis, femme de Roger de Laon, serait fille d'Hucbald de Gouy et d'Heilwis de Frioul. Son premier mari serait Gautier de Laon, ce qui expliquerait l'apparition du prénom de Gautier parmi les comtes du Vexin.

Branche aînée et branche cadette 
La branche principale de la Maison de Vexin réunit les comtés de Vexin, de Valois et d'Amiens. Une autre branche eut le comté de Senlis au .

Filiation hypothétique 
 les traits en pointillés représentent des liens de parenté hypothétiques.

Généalogie

Sources 
  
   :
 Katharine S. B. Keats-Rohan, « Poppa de Bayeux et sa famille »
 Édouard de Saint Phalle, « Les comtes de Gâtinais aux Xe et XIe siècles »
   Foundation for medieval genealogy :
 Comtes d'Ostrevant
 Carolingian nobility
 comtes de Valois et du Vexin